Джеймс Кэрон Батлер (; родился 13 марта 1980 года в Расине, штат Висконсин) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В 2011 году в составе «Даллас Маверикс» стал чемпионом НБА.

Карьера игрока 
Батлер в основном играет на позиции лёгкого форварда, также способен играть роль атакующего защитника. Выступал за баскетбольную команду университета Коннектикута «Коннектикут Хаскис». На драфте НБА 2002 года был выбран под десятым номером клубом «Майами Хит». Дважды принимал участие в Матче всех звёзд НБА (в 2007 и 2008 годах). 23 июля 2015 года подписал контракт с «Сакраменто Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Выпускники Центрального института Мэна
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сакраменто Кингз»